Il doppio del torneo di tennis Indian Wells Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pieter Aldrich e Danie Visser che hanno battuto in finale Mike Briggs e Trevor Kronemann 7-6, 2-6, 7-5.

Teste di serie

 Scott Davis /  David Pate (primo turno)
 Richard Krajicek /  Jim Pugh (primo turno)

 Christo van Rensburg /  Todd Witsken (primo turno)
 Jared Palmer /  Jonathan Stark (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Indian Wells Challenger 1992